Dies ist ein Teil der Nuklidkarte

 Tabelle  Ordnungszahlen ab 101 !101
Nuklide 101